В парному розряді жіночого тенісного турніру Maybelline Classic 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 7–6, 7–6

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чемпіонки)

 Андреа Джегер /  Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Енн Кійомура /  Пола Сміт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Maybelline Classic